Munzenbach und Münzenbach sind Gewässernamen:

 Munzenbach (Wollbach), linker Zufluss des Wollbachs (zur Kander) vor Nebenau, Gemeinde Kandern, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

 Münzenbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars in Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Münzbach
 Münzengraben